Châtenois kan syfta på:
 Châtenois, Bas-Rhin
 Châtenois, Haute-Saône
 Châtenois, Jura
 Châtenois, Vosges